Falluja – città dell'Iraq
 Fallujah – gruppo musicale statunitense
 Fallujah. La strage nascosta – documentario del 2005